Heer – wojska lądowe Republiki Federalnej Niemiec
 Joachim Heer – szwajcarski polityk
 Rolf de Heer – australijski producent filmowy i reżyser
 Ronny Heer – szwajcarski narciarz klasyczny